Элеонора Клиффорд, графиня Камберленд (; ок. 1519/1520 — 27 сентября 1547); урождённая леди Элеонора Брэндон, младшая дочь Чарльза Брэндона, 1-го герцога Саффолка, и Марии Тюдор.

Биография 
Элеонора приходилась младшей сестрой Генри Брэндону (1516—1522) и леди Фрэнсис Брэндон, двум старшим единокровным сёстрам от брака Чарльза Брэндона с Энн Браун — Энн и Мэри, а также старшей сестрой Генри Брэндону, 1-му графу Линкольну, и своим единокровным братьям Генри Брэндону, 2-му герцогу Саффолку, и Чарльзу Брэндону, 3-му герцогу Саффолку, от брака её отца с Кэтрин Уиллоуби.

По линии своей матери, Марии Тюдор, леди Элеонора была племянницей короля Генриха VIII и, соответственно, внучкой короля Генриха VII.

О детстве и юности Элеоноры известно немного. В мае 1533 года, когда её сестра леди Фрэнсис вышла замуж за Генри Грея, 3-го маркиза Дорсета, была организована её помолвка с Генри Клиффордом, старшим сыном и наследником Генри Клиффорда, 1-го графа Камберленда, и Маргарет Перси. Жених Элеоноры состоял в отдалённом родстве с королевской семьёй по линии Маргарет Бофорт, матери Генриха VII. В 1542 году, после смерти отца, Генри Клиффорд унаследовал титул графа Камберленда.

В январе 1536 года леди Элеонора была назначена «главной скорбящей» на похоронах первой жены Генриха VIII, Екатерины Арагонской.

В июне 1537 года состоялась её свадьба с Генри Клиффордом. Их дети:
 Леди Маргарет Клиффорд (1540 — 29 сентября 1596) — была замужем за Генри Стэнли, 4-м графом Дерби.
 Генри Клиффорд (умер в возрасте двух или трёх лет, похоронен в Скиптоне).
 Чарльз Клиффорд (умер в младенчестве, похоронен в Скиптоне).

27 сентября 1547 года, в возрасте около 28 лет, леди Элеонора Клиффорд скончалась. Спустя несколько лет Генри Клиффорд женился на леди Энн Дакр, в браке с которой родилось трое детей. Он умер в 1570 году и был похоронен рядом со своей первой супругой в скиптонской церкви в Северном Йоркшире.

Притязания на трон 
В 1543 году был составлен новый , третий по счёту. По первому , принятому в 1534 году, принцесса Мария Тюдор объявлялась незаконнорождённой, и наследницей становилась принцесса Елизавета. Второй  (1536 год) провозглашал незаконнорождёнными всех здравствовавших на тот момент детей Генриха VIII (Марию, Елизавету и Генри Фицроя) и предоставлял королю право назначить преемника по своему выбору. Согласно третьему Акту преемником Генриха VIII был назначен его сын Эдуард, а вслед за ним те дети, которые могли родиться от Катарины Парр, ставшей женой Генриха 12 июля 1543 года. В том случае, если Эдуард умрёт, не оставив наследника, корона передавалась принцессе Марии и её возможному потомству, а затем принцессе Елизавете и её будущим детям. Завещание Генриха, составленное им в конце декабря 1546 года, включало в число наследников помимо его детей внуков его младшей сестры Марии Тюдор. Потомки его старшей сестры Маргариты, королевы Шотландии, были проигнорированы:

 Эдуард, принц Уэльский, сын Генриха VIII и Джейн Сеймур;
 Леди Мария Тюдор, дочь Генриха VIII и Екатерины Арагонской;
 Леди Елизавета Тюдор, дочь Генриха VIII и Анны Болейн;
 Наследники леди Фрэнсис Грей, дочери Марии Тюдор и Чарльза Брэндона:
 Леди Джейн Грей;
 Леди Катерина Грей;
 Леди Мария Грей;
 Наследники леди Элеоноры Клиффорд, дочери Марии Тюдор и Чарльза Брэндона:
 Леди Маргарет Клиффорд.

Генрих VIII скончался 28 января 1547 года, Элеонора Клиффорд умерла в том же году, всего лишь на несколько месяцев пережив короля. Её дочь, леди Маргарет Клиффорд, которая многим позже в порядке престолонаследия поднялась с последнего на первое место, умерла раньше правившей на тот момент королевы Елизаветы, а её потомки не смогли занять трон из-за того, что Елизавета назначила преемником Якова I Стюарта.

Генеалогия

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Женщины эпохи Тюдоров
Брэндоны